Gerard van Dinter kan verwijzen naar:

 Gerard van Dinter (kunstschilder) (1746-1820), Nederlands kunstschilder
 Gerard van Dinter (topambtenaar) (1929-2006), Nederlands topambtenaar